The Cook – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Cook – cortometraggio di animazione del 1917 prodotto dalla International Film Service
Il cuoco (The Cook) – cortometraggio del 1918 diretto da Roscoe Arbuckle
The Cook – cortometraggio del 2012 diretto da Chanel Samson